Ребров — русская фамилия. Известные носители:

 
 Ребров, Артём Геннадьевич (род. 1984) — российский футболист, вратарь.
 Ребров, Евгений Андреевич (1928—2008) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Реброво
 Ребриковка